Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 1988 fand Ende November 1988 in Jakarta, Indonesien, statt. Es war die zweite inoffizielle Auflage des Championats.

Medaillengewinner

Medaillenspiegel

Finalrundenergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Referenzen 
 The Straits Times, 29. November 1988: Finale
 The Straits Times, 28. November 1988: Halbfinale

Juniorenweltmeisterschaft 1988
Juniorenweltmeisterschaft 1988
Juniorenweltmeisterschaft 1988
Weltmeisterschaft 1988